Священная лига, название всевозможных союзов (объединений):
 Священная лига, Лига Венеции — альянс (союз) нескольких противников французской гегемонии в Италии. Организован папой Александром VI.
 Священная лига — союз итальянских государств и швейцарских кантонов, организованный папой Юлием II против французов.
 Священная лига — союз католических князей Германских государств в Германо-римской империи. 
 Священная лига — союз христианских государств, организованный папой Павлом III по настоянию республики Венеция.
 Священная лига (, ) — коалиция (союз) католических государств (1571—1573) для противостояния османской экспансии в восточном Средиземноморье.
 Священная лига — союз, основан папой Иннокентием XI в 1684 году для противостояния Османской империи в Великой турецкой войне. Состояла из Священной Римской империи, Венецианской республики, Речи Посполитой и, позднее, России.
 Священная лига — коалиция (союз) Португалии, Венеции и Мальты против Османской империи.

См. также 
 Католическая лига